Gibellini ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mauro Gibellini (* 1953), italienischer Fußballspieler und Sportmanager
 Pietro Gibellini (* 1945), italienischer Literaturkritiker
 Sandro Gibellini (* 1957), italienischer Jazzmusiker
Siehe auch:
 Ghibellinia